Peter Jones – arbitro di calcio britannico 
 Peter Jones – imprenditore britannico
 Peter Jones – tiratore britannico di tiro a segno
 Peter Jones – motociclista australiano
 Peter Jones – matematico